Indol-3-glicerol-fosfatna lijaza, enzim
 Trihostatin A, inhibitor histonskih deacetilaza
 -{Transportation Security Administration}-, Uprava za bezbednost u saobraćaju Sjedinjenih Država